Здесь перечислен список серий аниме-сериала «Покемон» студии OLM, Inc., снятого по мотивам одноимённой серии видеоигр, выпущенной компанией Nintendo.
Русские и английские названия серий в скобочках означают неофициальный перевод.

Обзор сезонов

Список эпизодов

Покемон / Pocket Monsters (1997)

Сезон 1: Лига Индиго

Сезон 2: Приключения на Оранжевых островах

Сезон 3: Путешествие в Джото

Сезон 4: Чемпионы лиги Джото

Сезон 5: Путь Мастера

Новое поколение / Advanced Generation

Сезон 6: Новое поколение

Сезон 7: Новое испытание

Сезон 8: Новое сражение

Сезон 9: Боевой рубеж

Алмаз и Жемчуг / Diamond & Pearl

Сезон 10: Алмаз и Жемчуг

Сезон 11: Боевое измерение

Сезон 12: Галактические битвы

Сезон 13: Победители лиги Синно

Чёрное и Белое / Best Wishes!

Сезон 14: Чёрное и Белое

Сезон 15: Судьбы соперников

Сезон 16: Приключения в Юнове и не только 

Сезоны 17 — настоящее времяДанный список был разделён из-за большого объёма

Примечания

Ссылки на источники

Ссылки 
 Официальный сайт «Покемона»
 Официальный раздел, посвящённый аниме-сериалу, на сайте телеканала TV Tokyo

Аниме «Покемон»
П